Mean (engl. „Gemein“, „Böse“ oder „Mittelmäßig“) steht für:

 Mean (Lied), Lied von Taylor Swift
 Mean (Album), Album von Montrose (Band)
 Mean (Magazin), ein amerikanisches zweimonatliches Magazin

Siehe auch:

 Méan